

Patronymes 

famille
 famille Amelot, famille originaire d'Orléans ;

personnalités
 Alfred Amelot (1868-1966), homme politique flamand ;
 Antoine-Jean Amelot de Chaillou (1732-1795), homme d’État français ;
 Charles Pierre Amelot (1760-1816), homme politique français ;
 Édouard-Marie Amelot (1852-1926), officier de marine français ;
 Jean-Jacques Amelot de Chaillou (1689-1749), homme politique français ;
 Michel Amelot de Gournay (1624-1687), prélat français ;
 Michel-Jean Amelot de Gournay (1655-1724), magistrat et diplomate français ;
 Nicolas Amelot de La Houssaye (1634-1706), historien et traducteur français ;
 Sébastien-Michel Amelot (1741-1829), évêque français.

Toponymes 

 Hôtel Amelot de Bisseuil, hôtel particulier à Paris ;
 Impasse Amelot, impasse de Paris ;
 Le Mesnil-Amelot, commune française de Seine-et-Marne ;
 Passage Saint-Pierre-Amelot, passage de Paris ;
 Rue Amelot, rue de Paris.